Höflein (Bruck). een gemeente in de Oostenrijkse deelstaat Neder-Oostenrijk
Höflein an der Hohen Wand, een gemeente in de Oostenrijkse deelstaat Neder-Oostenrijk
Hevlín (Duits: Höflein), een plaats in Tsjechië